Klaus Pringsheim ist der Name folgender Personen:

 Klaus Pringsheim senior (1883–1972), deutscher Dirigent und Komponist
 Klaus Pringsheim junior (1923–2001), deutscher Historiker